Сезон 1896/1897 стал третьим в истории Южной лиги. «Саутгемптон Святой Мэри» выиграл чемпионат Первого дивизиона. «Миллуолл Атлетик» участвовали в процедуре выборов в Футбольную лигу. Однако они не были избраны.

Первый дивизион 

Первый дивизион включил в себя семь участников предыдущего сезона и пять новых клубов: два повышены из второго дивизиона и три вновь избранных членов лиги.

Команды перешедшие из Второго дивизиона:
 «Вулвертон L&NWR» — чемпионы, победители тестового матча
 «Шеппи Юнайтед» — призёры, победители тестового матча

Вновь избранные команды:
 «Нортфлит» — чемпионы лиги Кента
 «Грейвзенд Юнайтед» — члены лиги Кента
 «Тоттенхэм Хотспур»

Второй дивизион 

Во втором дивизионе старт чемпионата приняли пять команд из предыдущего сезона и восемь новых клубов, все из которых были вновь избраны.

Вновь избранные команды:
 «Дартфорд» и «RETB Чатем» — члены лиги Кента
 «1-я Гвардия Колдстрим»
 «Фримантл»
 «Саутхолл»
 «Уормли»
 «Вест Хертс»
 «Уиком Уондерерс»

Тестовые матчи 
В конце сезона, тестовые матчи прошли между последними тремя клубами в Первом дивизионе, и тремя первыми клубами Второго дивизиона. Только клуб «Фримантл», занявший третье место смог одолеть своего оппонента из Первого дивизиона, но команда вышла из лиги в конце сезона, и их соперник «Нортфлит» остался в Первом дивизионе.

Выборы в футбольную лигу 
Только один клуб Южный лиги, «Миллуолл Атлетик», был приглашён для участия в процедуре выборов во Второй дивизион Футбольной лиги. Однако они получили только один голос и не были избраны.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1896
Футбол в Англии в сезоне 1896/1897